Лучшие бомбардиры чемпионата России — список лучших бомбардиров высшего дивизиона (с 2002 года — Премьер-лига, ранее — Высшая лига, Высший дивизион), начиная с первого сезона, то есть с 1992 года. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате России.

За 25 проведённых сезонов лучшим бомбардиром становился 21 игрок (в том числе один приз на двоих). Самым успешным футболистом является Олег Веретенников, бывший лучшим бомбардиром 3 раза. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, является московский «Спартак», игроки которого становились лучшими 6 раз. Чаще всех побеждали российские футболисты — 20 раз.

Так как первый чемпионат России проводился в два групповых этапа, лучший бомбардир определялся в каждой из подгрупп. Юрий Матвеев стал победителем среди бомбардиров, борющихся за места с 9-20, а Вели Касумов — среди команд, борющихся за чемпионство. Четырежды это звание делили между собой два футболиста.

Победители 

* — турнир за 1-8 места
** — турнир за 9-20 места

Распределение по клубам

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионата СССР по футболу

Ссылки 
 
 
 

Футбольные награды в России
Бомбардиры
Чемпионат России по футболу
Футбольная статистика